Аскасуби () — испанская фамилия. Известные носители:

 Аскасуби, Иларио (1807—1875) — аргентинский поэт.
 Аскасуби, Мануэль де (1804—1876) — эквадорский государственный деятель, дважды исполнявший обязанности президента Эквадора (1849—1850 и 1869).